Kullenberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2018 bars av 320 personer folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Kullenberg
 Annette Kullenberg (1939–2021), journalist och författare
 Bertil Kullenberg(1913–2007), entomolog, professor
 Börje Kullenberg (1906–1991), fysiker och oceanograf
 Carl J. Kullenbergh (1867–1918), journalist, kåsör och revyförfattare
 Christopher Kullenberg (född 1980), vetenskapsteoretiker
 Gösta Kullenberg (1909–1958), visdiktare och journalist
 Inger Kullenberg (född 1942), författare och lärare
 Johan Fredrik Kullenberg (1862–1944), affärsman
 Maj Kullenberg  (1910–1996), föreningsledare
 Yngve Kullenberg (1900–1982), företagare i byggbranschen

Se även
 Kullenbergs – tidigare byggföretag i Göteborg

Källor

Svenska efternamn